Владимир Павлович Догадаев (род. 12 декабря 1926, село Фёдоровская, Волгодского округа, СССР) — советский и русский прозаик, поэт, журналист. Автор сборника стихов "С ярмарки желаний", поэм "Деревенька", "Серый камень". Почётный гражданин города Иванова (2015 год).

Член Союза писателей СССР (с 1962 года), а позже — Союза писателей России (с 1992 года).

Биография 
Родился 12 декабря 1926 года в селе Фёдоровская, ныне Усть-Кубинского района Вологодской области. Война началась, когда он еще обучался в школе. Его перевели в специальную школу военно-воздушных летчиков, где он закончил 8-9 классы. В семнадцать лет ушёл на фронт. Участник Великой Отечественной войны. В боях был награждён медалью "За боевые заслуги". Осенью 1944 года принял участие в Курляндской наступательной операции. Из двух полков в Курляндском котле выжили только 21 человек, среди них был Догадаев. Благодаря этому он стал топоразведчиком в артиллерийском полку. После войны в составе 332-й мотострелковой дивизии прошёлся по местам боевой славы до города Бреста. 

После увольнения со службы, прошёл обучение в Литературном институте имени Горького. Стал работать корреспондентом Ивановского областного радиокомитета, затем трудился старшим редактором Ивановского отделения Верхневолжского книжного издательства, был и литературным консультантом Ивановской писательской организации.

Во многих его поэтических произведениях в героях его знакомые и близкие узнают самих себя или своих соседей. Главным его произведением считается поэма «Обязанный земле». В ней написаны или задуманы многие его стихотворные мысли.

Член Союза писателей России с 1962 года. Является автором 18 сборников стихов и поэм, а также многочисленных публикаций в областных и центральных литературно-художественных изданиях. Лауреат областной премии (за сборник стихов "С ярмарки желаний") и премии имени поэта В. Жукова (за поэмы "Деревеньки" и "Серый камень").

Решением Ивановской городской Думы V созыва от 27 мая 2012 года ему присвоено звание "Почётный гражданин города Иванова". 

В настоящее время он летний период проводит в селе Колбацкое в простом деревенском доме на берегу Тезы, на зиму переезжает в Иваново. Страстный грибник и рыбак, заботливый хозяин на своем приусадебном участке.

Награды 
Награждён за боевые успехи:
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За боевые заслуги»
За литературное творчество:
 Лауреат областной премии (за сборник стихов "С ярмарки желаний");
 Лауреат премии имени поэта Вл. Жукова (за поэмы "Деревеньки" и "Серый камень").

 Почётный гражданин города Иванова (27 мая 2015 года). 
 награждён знаком «За заслуги перед Ивановской областью».

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 Владимир Догадаев
 Биография Владимира Догадаева

Лётчики Великой Отечественной войны
Почётные граждане Иванова